15-я Македонская Крушевская ударная бригада (, ) — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне на территории Вардарской Македонии.

История 
Образована 9 сентября 1944 в местечке Гуменя близ Крушево. Численность: 700 человек (400 из Крушевского партизанского отряда и 300 добровольцев из Крушево). С 11 по 17 сентября 1944 при помощи болгарских дезертиров вела бои с немецкими группами вермахта «Гулман» и «Пабст» и подразделениями 4-й полицейской дивизии СС. Расформирована во второй половине сентября 1944 года, личный состав переведён в 41-ю, 48-ю и 49-ю Македонские дивизии НОАЮ.

Командование 
 Богоя Йоновский — командир
 Миле Филиповский — командир
 Петар Пепелюговский — политрук
 Войне Павловский — политрук

Литература 
 Вестник Офицер, бр. 7, 2011, стр. 10
 Кочанковски, Јован. Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија (1941-1945), том 2: 1944-1945, с. 427
 Македонска енциклопедија, МАНУ, Скопие, 2009, стр. 1142.

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году